Mary Shakespeare, née Arden en 1537 et morte en 1608, est la mère du dramaturge anglais William Shakespeare.

Biographie 

Mary est huitième et dernière fille de Robert Arden. Ce dernier meurt en . Mary hérite de sa ferme à Wilmcote, dans le Warwickshire.

Mary épouse John Shakespeare en 1557. Elle a 20 ans. Le père de John, Richard Shakespeare, loue des terres au père de Mary à Snitterfield. Dans ces conditions, Mary peut avoir connu son futur époux dès l'enfance.

Le couple a huit enfants, dont trois meurent en bas âge :
 Joan (1558) ;
 Margaret (1562-1563) ;
 William (1564-1616) - futur dramaturge ;
 Gilbert (1566-1612) ;
 Joan (1569-1646) ;
 Anne (1571-1579) ;
 Richard (1574-1613) ;
 Edmund (1580-1607).

Mary est issue d'une famille de notables dont les origines remontent à la conquête normande. Certains de ses membres sont catholiques. Quelques-uns ont joué un rôle historique, tels :
 Thomas Arden, qui a combattu aux côtés de Simon de Montfort lors de la Première guerre des barons ;
 Robert Arden, qui a pris part à la guerre des Deux-Roses ;
 John Arden, qui a servi à la cour du roi Henri VII d'Angleterre.

Maison de Mary Arden 
La ferme de Mary Arden, située à Wilmcote, est restée en bon état car elle a toujours été exploitée. En 1930, elle est acquise par le Shakespeare Birthplace Trust et réaménagée dans le style Tudor. En 2000, on découvre que le bâtiment connu sous le nom de Maison de Mary Arden a en fait appartenu à Adam Palmer, un voisin. La demeure est alors rebaptisée Ferme de Palmer. La maison de la famille Arden, voisine de la ferme de Palmer, est acquise par le Shakespeare Birthplace Trust en 1968 sans qu'on en connaisse alors l'origine. Aujourd'hui, la maison et la ferme sont des musées consacrés au .

Arbre généalogique 

Naissance en 1537
Décès en 1606
William Shakespeare